Миха Зайц (; родился 1 июля 1994 года, Шемпетер-при-Горици, Словения) — словенский футболист, полузащитник клуба «Дженоа» и сборной Словении.

Клубная карьера 
Зайц — воспитанник футбольной школы клуба «Билье» из одноимённого поселения на западе Словении в нескольких километрах от дома. На молодёжном уровне играл за «Интерблок». Взрослую футбольную карьеру начал в 2012 году в основной команде этого же клуба. 3 марта 2012 года в домашнем матче против «Дравиньи» (0:1) он дебютировал во Второй лиге Словении. Летом 2012 года Миха на правах аренды перешёл в столичную «Олимпию». 6 октября 2012 года в матче против «Муры» (3:1) он дебютировал в чемпионате Словении. В этом же поединке Зайц сделал «дубль», забив свои первые голы за «Олимпию».

В начале 2013 года Миха был отдан в аренду в «Целе». 2 марта 2013 года в выездном матче против «Горицы» (0:0) он дебютировал за новую команду. Свой первый гол за «Целе» забил 30 октября 2013 года в домашнем матче 1/4 финала Кубка Словении в ворота «Рудара» (1:3).

Летом 2014 года Миха подписал контракт с «Олимпией». В сезоне 2015/16 он помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2017 года Зайц перешёл в итальянский «Эмполи», подписав контракт на 4 года. По информации Transfermarkt сумма трансфера составила €2,3 млн. 29 января 2017 года в выездном матче против «Кротоне» (1:4) он дебютировал в итальянской Серии A. 14 мая 2017 года в выездном поединке против «Кальяри» (2:3) Миха забил свой первый гол за «Эмполи». По итогам сезона 2016/17 клуб вылетел в Серию B, но Зайц остался в команде. Через год, в сезоне 2017/18, Миха в составе своего клуба стал победителем Серии B.

В начале 2019 года Зайц за €3,5 млн. перешёл в турецкий Фенербахче, в составе которого дебютировал 16 февраля 2019 года в домашнем матче чемпионата против «Коньяспора» (1:1). В следующем туре, 25 февраля 2019 года, Миха отличился первым голом, забив его в ворота «Бешикташа» в гостевом матче (3:3). 

13 сентября 2020 года отправился в годичную аренду в другой итальянский клуб, аутсайдер Серии А — «Дженоа». По сообщениям итальянских СМИ, у генуэзцев есть право выкупить контракт Зайца после окончания срока аренды за €3 млн. 20 сентября 2020 года провёл за «Дженоа» первые 75 минут, выйдя в стартовом составе в домашней встрече чемпионата против «Кротоне» (4:1). Любопытно, что дебют за новый клуб произошёл в матче с тем же соперником, а игра завершилась с тем же счётом, что и 2,5 года назад, в первом матче за «Эмполи».

Клубная статистика

Карьера в сборной 
Миха Зайц выступал за молодёжные сборные Словении всех возрастов. 23 марта 2016 года в товарищеском матче против сборной Македонии он дебютировал за сборную Словении. Первый гол в составе главной национальной команды провёл 2 июня 2018 года в ворота сборной Черногории (2:0) в выездном товарищеском матче.

Статистика игр за национальную сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 23 матча / 5 голов; 5 побед, 9 ничьих, 9 поражений.

Достижения 

Командные

 «Целе»
 Кубок Словении по футболу — финалист 2012/2013

 «Олимпия» (Любляна)
  Чемпионат Словении по футболу — 2015/2016

 «Эмполи»
  Чемпионат Италии по футболу (Серия B) — 2017/2018

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Дженоа»